Sunken Village Archeological Site, een archeologische vindplaats op Sauvie Island
The sunken village (Sparke), een compositie voor fanfareorkest van de Britse componist Philip Sparke.